A Charlie Brown Christmas (tekenfilm) -  Amerikaanse tekenfilmspecial uit 1965
 A Charlie Brown Christmas (album) -album van Vince Guaraldi